Яаков Гиль () — ивритские инициалы.

Известные носители:
 Гиль, Яаков (Лифшиц; 1908—1980) — раввин и политик, депутат кнессета 1-го созыва.
  (Гило́; 1931—2007) — политик, депутат кнессета 10-го и 11-го созывов.